New Milford est le nom de plusieurs lieux aux États-Unis :
New Milford dans l'État du Connecticut
 New Milford, un village situé en banlieue de Rockford dans le comté de Winnebago, dans l'Illinois.
New Milford dans l'État de New Jersey
New Milford dans l'État de Pennsylvanie

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme